Elizabeth Parke Custis – politica e socialite statunitense
 Evan Parke – attore giamaicano naturalizzato statunitense
 George Washington Parke Custis – scrittore, autore e proprietario terriero statunitense
 James Cecil Parke – tennista irlandese
 Jeff Parke – ex calciatore statunitense
 John Parke – calciatore nordirlandese
 John Parke Custis – figliastro di George Washington
 Richard Parke – bobbista statunitense
 William Parke – regista e attore statunitense